Ма́ртти Йоханнес Ка́рвонен (, 24 июня 1918, Нурмес, Финляндия — 10 марта 2009) — финский военный врач, физиолог, один из основоположников эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний и профилактики в Финляндии и на международном уровне. Его имя носит метод определения границ частоты сердцебиений.

Биография 
Мартти Карвонен родился в 1918 году в Нурмесе у священника Илмари Карвонена и Иды Марии Лакка. Он был единственным ребёнком в семье.

В мае 1922 года Илмари Карвонен был переведён в приход кафедрального собора Выборга, где стал капелланом. Всё детство и юность Мартии жил в Выборге, так что неудивительно, что на протяжении всей жизни он считал себе выборжцем. Семья проживала в доме № 5 на Маунункату (, ныне ул. Димитрова).

В 1937 году Мартти окончил Выборгский Финский лицей и поступил в Хельсинкский университет.

Когда 30 ноября 1939 года началась Зимняя война, 21-лений Карвонен оказался в составе отряда самообороны Хельсинки в качестве военного врача. В 1940 году он стал кандидатом медицинских наук. 4 января 1941 года поступил на военную службу.

В 1941 году, будучи студентом, Мартти женился на Анники Тойкка, с которой познакомился в Студенческом союзе трезвости ().

Завершить образование удалось уже после окончания войны. 6 ноября 1945 года Мартти Карвонен окончил университет, получив диплом военного врача. Там же, в Хельсинкском университете, на кафедре физиологии он начал свою академическую карьеру. Будучи ассистентом, он изучал клиническую физиологию.

С 1945 по 1947 Карвонен работал в Кембриджском университете как учёный Британского совета. Там же в 1950 году он защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата наук (PhD degree). Его исследование было прежде всего направлено на физиологию работы и спорта. В 1950 году Карвонен вернулся в Хельсинки, где возглавил департамент физиологии в Институте охраны труда ().

В 1950-х семья построила собственный дом в Пакила (ныне район Хельсинки).

С 1956 по 1966 — главный физиолог военно-воздушных сил Финляндии.

С 1970 по 1974 — директор Института охраны труда.

С 1974 по 1978 — главный физиолог Сил обороны Финляндии.

После выхода на пенсию Карвонен был приглашенным профессором институте профессиональной физиологии в университете Дортмунда и консультантом Отдела сердечно-сосудистых заболеваний Всемирной организации здравоохранения. Карвонен получил степень почётного доктора от нескольких университетов и был признан в качестве почётного члена многих научных обществ в Финляндии и за рубежом. В 1991 году получил премию Чести от Американского колледжа спортивной медицины (ACSM).

Примечания

Ссылки 
 Биография Мартти Карвонена на сайте «Мы Карвонены»
 Martti J. Karvonen. Helsingin Sanomat
 Martti Karvonen. University of Minnesota
 Биография Мартти Карвонен в журнале «Journal of Occupational Medicine» 1961 года
 The science of exercise prescription: Martti Karvonen and his contributions /BCMJ, vol. 59 , No. 1 , January February 2017, Pages 38-41

Физиологи Финляндии
Военные врачи
Выпускники учебных заведений Выборга